Borca ist der Familienname folgender Personen: 

 Karen Borca (* 1948), US-amerikanische Jazz-Fagottistin

Borca steht für: 

 Borca (Neamț), Gemeinde in Rumänien
 Borca di Cadore, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Belluno in Venetien